Морожа — топоним в России:

 Морожа — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Морожа — река в Торопецком и Западнодвинском районах Тверской области.